Luken ist der Nachname der folgenden Personen:
 Charlie Luken (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Jesse Luken (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Tom Luken (1925–2018), US-amerikanischer Politiker

Luken bezeichnet:
 Im Deutschen die Gemeinde Luka u Doks in Tschechien